295 км, 295-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 295 км, Ост. пункт 295 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 713469.
 295 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462551.
 295 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 788229.